Kalishoek, of Kalishoek Halve Maan, is een buurtschap in Melsele, een deelgemeente van Beveren in Oost-Vlaanderen. De buurtschap ligt in het oosten van Melsele, net buiten het centrum, rondom het kruispunt met de Hennenneststraat, Kalishoekstraat en Albrecht Rodenbachlaan. De Kalishoekstraat dient als oostgrens van het centrum van Melsele, alsook de dichtere bebouwing (afgezien van de oostkant van de straat dan). De A. Rodenbachlaan loopt naar de andere kant van het centrum. De Hennenneststraat loopt oostwaarts richting Zwijndrecht.

Plaats in Oost-Vlaanderen
Melsele